Het seizoen 1966/67 van de Belgische Derde Klasse ging van start op 4 september 1966 en eindigde op 14 mei 1967. RRC Tournai won in Derde Klasse A, RRC Tirlemont won in Derde Klasse B.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Eerste Klasse voor de start van het seizoen:
 Cercle Brugge KSV (omkoping)

Deze teams waren gedegradeerd uit de Tweede Klasse voor de start van het seizoen:
 KFC Turnhout (rechtstreeks)

Gepromoveerde teams
Deze teams waren gepromoveerd uit de Vierde Klasse voor de start van het seizoen:
 RAA Louviéroise (kampioen 4A)
 KSC Hasselt (kampioen 4B)
 Voorwaarts Tienen (kampioen 4C)
 KSC Eendracht Aalst (kampioen 4D)

Promoverende teams
Deze teams promoveerden naar Tweede Klasse op het eind van het seizoen:
 RRC Tournai (kampioen 3A)
 RRC Tirlemont (kampioen 3B)

Degraderende teams
Deze teams degradeerden naar Vierde Klasse op het eind van het seizoen:
 K. Kortrijk Sport (rechtstreeks uit 3A)
 UBS Auvelais (rechtstreeks uit 3A)
 R. Wavre Sports (rechtstreeks uit 3B)
 Voorwaarts Tienen (rechtstreeks uit 3B)

Eindstand

Derde Klasse A

Derde Klasse B

Titelwedstrijd Derde Klasse
De twee teams die kampioen werden in hun reeks, RRC Tournai en RRC Tirlemont, speelden een heen -en terugwedstrijd om te bepalen wie de winnaar van Derde Klasse zou worden.

Referenties
 Belgian Soccer Database
 RSSSF

Derde klasse voetbal België
Belgie 3